Arabia Saudita
Jizan o Jazan – città 
Provincia di Jizan o Jazan – provincia 
 Perù
Distretto di Jazán – distretto della provincia di Bongará